Levi Strauss sau Lévi-Strauss poate fi:

 Levi Strauss, emigrant evreu-german în Statele Unite care a înființat prima companie producătoare de jeans
 Levi Strauss & Co., companie producătoare de îmbrăcăminte din Statele Unite
 Claude Lévi-Strauss, antropolog francez